Чорний — фамилия.
 Чорний, Артём Александрович (род. 1989) — украинский футболист, полузащитник клуба «Александрия».
 Чорний, Грицько (более известен как Григорий Саввич Чорный; ум. 1630) — украинский военный и политический деятель, гетман реестровых казаков. См. также